Серия А 1985/1986 — 54-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 8 сентября 1985 года и завершился 27 апреля 1986 года. В 22-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1985/1986
Футбол в Италии в 1985 году
Футбол в Италии в 1986 году